W Polsce 
 Koźliki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów 
 Koźliki – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew
 Koźliki – gromada w powiecie białostockim